15-й Чемпионат мира по боксу проходил в Милане (Италия). Первое место заняла в командном зачёте сборная России (2-4-2). Второе место заняла команда Италии (2-0-0), третье поделили спортсмены из Кубы (1-1-2) и Узбекистана (1-1-2), пятое — украинские (1-1-1) и монгольские (1-1-1) боксеры. По общему числу наград на первом месте также были россияне (8), на втором, с заметным отставанием — команды Кубы (4) и Узбекистана (4 медали).

Медалисты 
(по данным официальной базы Международной ассоциации любительского бокса)

Примечания 

2009
Спорт в Италии в 2009 году
2009 год в боксе
Международные соревнования по боксу в Италии
Международные спортивные соревнования в Милане
Чемпионаты мира в Италии
Сентябрь 2009 года